Шпигель ( и т. п.) — многозначное слово:

 Шпигель — фамилия.
 «Шпи́гель» —  — немецкий еженедельный журнал.
 Шпигель — приспособление в артиллерии.
 Шпигель — кормовая доска у шлюпок, имеющих «обрезанную», транцевую корму.
 Шпигель-пек
 Шпигель — другое название .
 Шпигель — верхний блок календаря.
 Шпигель — плотная часть хаза которая в готовой коже блестит.

Примечания